Sur le seuil est un roman de Patrick Sénécal.
Sur le seuil est un film d’Éric Tessier.